Bosznia-Hercegovina
Požarnica falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Požarnica falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében